SAZ steht für:
 Sächsische Arbeiterzeitung (Dresden) (auch Sächsische Arbeiter-Zeitung), 1890–1908, danach Dresdner Volkszeitung
 Sächsische Arbeiterzeitung (Leipzig) (auch Sächsische Arbeiter-Zeitung), 1922–1933, Tageszeitung der KPD in Leipzig
 Sasstown Airport (IATA-Code), Flughafen in Sasstown, Grand Kru County in Liberia
 Slovenský Atletický Zväz, slowakischer Leichtathletikverband
 Spätester Anfangszeitpunkt in der Netzplantechnik
 Spieleautorenzunft, eine Interessenvertretung deutschsprachiger Spieleautoren
 Sport Academy Zurich
 Sportartikel Zeitung
 Swiss Air-Ambulance (ICAO-Code), eine schweizerische Fluggesellschaft
 Bahnhof Alsenz (DS100-Code)

Saz steht für:
 Saz, eine Gruppe von Langhalslauten, die vom Balkan bis Afghanistan verbreitet sind

Saz ist der Familienname folgender Personen:
 Ilja Alexandrowitsch Saz (1875–1912), ein russischer Komponist
 Leylâ Saz (1850–1936), eine türkische Komponistin
 Natalija Iljinitschna Saz (1903–1993), eine russische Theater-Regisseurin

SaZ steht für:
 Soldat auf Zeit in der deutschen Bundeswehr
 Straßen aus Zucker

Siehe auch:
 Saaz
 Satz

Abkürzung